deel van Berlin-Westend, wijk van Berlijn.
Neu-Westend (metrostation), metrostation, gelegen in deze wijk.